Türkiye 1. Ligi 1992/93 was het vijfendertigste seizoen van de Süper Lig.

Kort overzicht van het seizoen
Het seizoen duurde van 23 augustus 1992 tot en met 30 mei 1993. Zowel het landskampioenschap als de beker ging dit jaar naar Galatasaray SK: na 1962/63 en 1972/73 was dit Gala's derde dubbel. Het aantal van tien bekertriomfen is tot op heden door geen enkele Turkse ploeg geëvenaard, maar zou Galatasaray SK zelf nog verder worden uitgebouwd.

Topscorer werd dit jaar voor de vijfde keer in zijn carrière Tanju Çolak: de eerste twee topscorerstitels had hij behaald in dienst van Samsunspor, de volgende twee in dienst van Galatasaray SK en de vijfde in die van aartsrivaal Fenerbahçe SK. Na dit seizoen speelde hij nog kortstondig voor İstanbulspor in de Turkse 1. Lig, waarna hij zijn rijke carrière moest beëindigen. Het record van Metin Oktay (6x topscorer van de liga en altijd trouw gebleven aan zijn Cimbom) schoot hij net niet uit de boeken, maar hij was bij het beëindigen van zijn carrière wel de speler met de meeste doelpunten in de Süper Lig (inmiddels is dat alweer achterhaald: degene die Tanju Çolak uiteindelijk zou inhalen, meldde zich dit seizoen voor het eerst in de top 10 van doelpuntenmakers) en met het beste moyenne (en dat is een prestatie die tot op heden nog niet is geëvenaard). Als eerbetoon aan deze speler volgt hier de top vijf van all-time topscorers (t/m seizoen 2012/13):

Tanju Çolak vestigde dit seizoen op de valreep nog een ander record door in de wedstrijd Fenerbahçe SK - Karşıyaka SK (7-1) zes doelpunten voor zijn rekening te nemen. Het zou overigens het laatste jaar zijn dat de top 10 van topscorers uitsluiten uit Turken bestond.

De gepromoveerde clubs deden het prima: Kocaelispor, Kayserispor en Karşıyaka SK eindigden alle boven de rode streep: Kocaelispor kende een uitstekende seizoenstart en werd zelfs Herbstmeister; aan het eind van de rit belandde de club op een vierde plaats en mocht voor 't eerst deelnemen aan de UEFA Cup. Bakırköyspor en Aydınspor 1923 waren niet zo gelukkig: de Süper Lig-carrières van deze twee ploegen vertonen merkwaardige overeenkomsten: zij promoveerden in 1990 allebei voor het eerst naar en namen in 1993 allebei voorgoed afscheid van de Süper Lig. Oudgediende Konyaspor vergezelde beide clubs naar de 1. Lig.

Kaart

Eindstand 1992/93

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1992/93

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 Kocaelispor (kampioen A Grubu 1. Lig 1991/92)
 Karşıyaka SK (kampioen B Grubu 1. Lig 1991/92)
 Kayserispor (kampioen C Grubu 1. Lig 1991/92)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Boluspor (nummer 14 Süper Lig 1991/92)
 Adana Demirspor (nummer 15 Süper Lig 1991/92)
 Samsunspor (nummer 16 Süper Lig 1991/92)

Topscorers 1992/93

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1992/93